Brosa es el nombre de:

 Antonio Brosa (1894-1979), violinista.
 Birger Brosa (fallecido 1202, jarl de Suecia entre 1174 y 1202.
 Francisco Brosa y Casanobas (1834–1899), maestro de obras, constructor y propietario catalán.